Premijer liga Bośni i Hercegowiny w piłce siatkowej mężczyzn 2021/2022 − 29. sezon mistrzostw Bośni i Hercegowiny w piłce siatkowej zorganizowany przez Związek Piłki Siatkowej Bośni i Hercegowiny (Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, OSBiH). Zainaugurowany został 9 października 2021 roku i trwał do 20 kwietnia 2022 roku.

W Premijer lidze w sezonie 2021/2022 uczestniczyło 10 drużyn. Do najwyższej klasy rozgrywkowej dołączyły dwa kluby: mistrz I ligi Federacji Bośni i Hercegowiny –  oraz mistrz Republiki Serbskiej – .

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off, w ramach której odbyły się ćwierćfinały, półfinały i finały.

Po raz dwunasty mistrzem Bośni i Hercegowiny został , który w finałach fazy play-off pokonał . Do niższej ligi spadły  i .

System rozgrywek

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 10 drużyn rozgrywa ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (każdy z każdym – mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Osiem najlepszych zespołów uzyskuje awans do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-10 spadają do odpowiedniej ligi regionalnej.

Faza play-off 
Faza play-off składa się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów. Jej celem jest wyłonienie mistrza Bośni i Hercegowiny.

Ćwierćfinałowe pary tworzone są według klucza: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

Pary półfinałowe tworzone są według poniższego klucza:
 zwycięzca w parze 1-8 – zwycięzca w parze 4-5;
 zwycięzca w parze 2-7 – zwycięzca w parze 3-6.

Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół z wyższym rozstawieniem.

W finale spotykają się zwycięzcy par półfinałowych. Rywalizacja toczy się na tych samych zasadach co w półfinałach.

Jeżeli drużyna z niższym rozstawieniem wyeliminuje zespół z wyższym rozstawieniem, to na dalszą część rywalizacji w fazie play-off przejmuje jego numer rozstawienia. 

Mistrzem Bośni i Hercegowiny zostaje zwycięzca finałów. Pozostałe miejsca ustalane są na podstawie tabeli fazy zasadniczej. Jeśli mistrzem Bośni i Hercegowiny zostanie klub, który nie zajął pierwszego miejsca w fazie zasadniczej, wszystkie drużyny znajdujące się wyżej niż ten klub w tabeli fazy zasadniczej w klasyfikacji końcowej spadają o jedno miejsce.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela

Faza play-off

Drabinka 

Uwaga:  po wyeliminowaniu  przejął jego numer rozstawienia.

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Bośni i Hercegowinie
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2021 w Bośni i Hercegowinie
2022 w Bośni i Hercegowinie